Барасби Сулейманович Карамурзов (; род. 10 ноября 1947, с. Герменчик Урванского района КБАССР) — советский и российский физик, академик РАО. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003).

Биография

Образование 
 В 1969 году с отличием окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности «Физика».
 1975 — защитил кандидатскую диссертацию (кандидат физико-математических наук).
 1986 — присвоено учёное звание доцента по кафедре физики твёрдого тела.
 1990 — присуждена учёная степень доктора технических наук.
 1993 — присвоено звание профессора по кафедре физики твёрдого тела.

Научная деятельность 
Трудовую деятельность начал в период учёбы в Кабардино-Балкарском госуниверситете в должности лаборанта (июнь 1967 г.). В октябре 1969 г. был переведён на кафедру общей физики в этой же должности, а затем на должность ассистента этой же кафедры.

С ноября 1969 по октябрь 1970 г. был призван в ряды Советской Армии, после которой вернулся в КБГУ. С ноября 1970 г. до декабря 1979 г. работал ассистентом на кафедрах общей физики и экспериментальной физики. С декабря 1979 г. до мая 1984 г. работал в должности старшего преподавателя кафедры экспериментальной физики, кафедры физики твёрдого тела. С мая 1984 г. до июня 1989 г. работал в должности доцента кафедры физики твёрдого тела.

В феврале 1991 г. был назначен на должность проректора по внешним связям в КБГУ. В июне 1991 г. был избран по конкурсу профессором кафедры физики твёрдого тела. С мая 1993 г. назначен проректором по внешним связям и коммерческим структурам.

Приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию от 15.11.1994 г. был утверждён ректором Кабардино-Балкарского госуниверситета на основании решения конференции от 31.10.1994 г. Приказом Министерства образования РФ был повторно утверждён ректором КБГУ — 15.11.1999 г. на основании решения конференции трудового коллектива от 17.09.1999 г. сроком на 5 лет.

На конференции трудового коллектива 15.09.2004 г. переизбран на 3 срок на должность ректора КБГУ сроком на 5 лет. Приказом Федерального агентства по образованию (Рособразование) был утверждён ректором Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова на четвёртый срок на основании решения конференции научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся университета от 19 июня 2009 года.

С июля 2015 года по февраль 2020 года — президент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова».

Автор 375 публикаций, из которых 345 научного и 14 учебно-методического характера; имеет 15 свидетельств на изобретения и патентов; автор и соавтор 16 монографий. Научная деятельность профессора Карамурзова Б. С. посвящена фундаментальным и прикладным исследованиям в области физики и химии поверхностных явлений в конденсированных средах, разработке научных основ технологий и созданию конструкционных материалов с высокими физико-химическими свойствами, проблемам современной нанотрибологии — новой области физики поверхности и нанотехнологии.

Главный редактор рецензируемого научного журнала «Известия КБГУ», рекомендованного Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки РФ для публикации основных научных результатов диссертации на соискание учёной степени доктора наук.
Возглавляет диссертационный совет по защите кандидатских, докторских диссертаций по специальности 01.04.15 (физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика). Руководит международной кафедрой ЮНЕСКО «Образование и воспитание в духе культуры мира и прав человека».

Семья 

Женат. Имеет троих детей.

Библиография 
 Карамурзов Б. С. Библиотека вуза — инструмент системы непрерывного профессионального образования [Текст]/ Кабардино-Балк.гос. ун-т. — Нальчик: КБГУ, 2004. − 197, [62] с.: ил. — ISBN 5-7558-0311-0.
 Карамурзов Б. С. Информационное обеспечение непрерывного профессионального образования в университетском комплексе [Текст]/ Кабард.-Балкар. гос. ун-т. -Нальчик: КБГУ, 2004. − 266 с.: ил. — Библиогр.: c. 177—266.
 Карамурзов Б. С., Павлихин Г. П. Организация международной деятельности в высшем учебном заведении [Текст]/ Кабард.-Балкар.гос. ун-т. — Нальчик: КБГУ, 2002. − 63 с.: ил. — ISBN 5-7558-0307-2.
 Карамурзов Б. С., Жураковский В. М. Организация непрерывного профессионального образования в университетском комплексе [Текст]/ ;Кабардино-Балк. гос. ун-т. — Нальчик: КБГУ, 2004. − 433 с.: ил. — Библиогр.: с. 430—433. — ISBN 5-7558-0316-1.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003).
 Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики.
 Премия Правительства Российской Федерации в области образования.
 Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (2017) за большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу.
 Почётная грамота КБР.
 Почётный знак «Учёный года 2010».
 Государственная награда Республики Абхазия Орден «Ахьдз-апша» (Честь и Слава) II степени. (2013)
 Почётный диплом и медаль Европейской бизнес ассоциации.
 Орден Антона Макаренко.
 Лауреат Премии им. Петра Великого.
 Кавалер Золотого Почётного знака «Общественное призвание».
 Академик (действительный член) государственной академии наук «Российская академия образования».
 Член Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области образования.
 Член ВАК при Министерстве образования и науки РФ.
 Член Правления Российского Союза ректоров
 Член Совета ректоров вузов КБР.
 Действительный член Международной академии наук высшей школы.
 Президент Ассоциации «Содействие вузам».
 Депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики второго, третьего (с 1997 по 2009 гг.) и пятого (с 2014 г. по н. вр.) созывов.
 Член Всероссийской политической партии «Единая Россия» (с 2002 г.).
 Член президиума регионального политического совета ВПП «Единая Россия».

Примечания

Ссылки 
 Лучшие педагоги России
 Российская академия наук
 Карамурзов Барасби Сулейманович на сайте КБГУ
 [famous-scientists.ru/4862 Энциклопедия «Известные Учёные»]
 Состав Президиума Совета УМО по классическому университетскому образованию

Физики СССР
Физики России
Кандидаты физико-математических наук
Ректоры Кабардино-Балкарского государственного университета
Заслуженные деятели науки республик Российской Федерации
Члены «Единой России»